A 2022-es UCI World Tour a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) tizennegyedik versenysorozat-kiírása.

Részt vevő csapatok

  AG2R Citroën Team
  Astana Qazaqstan Team
  Bora–Hansgrohe
  Cofidis
  Quick-Step–Alpha Vinyl
  EF Education–EasyPost

  Groupama–FDJ
  Ineos Grenadiers
  Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux
  Israel – Premier Tech
  Lotto Soudal
  Movistar Team

  Team Bahrain Victorious
  Team BikeExchange–Jayco
  Team DSM
  Team Jumbo–Visma
  Trek–Segafredo
  UAE Team Emirates

Versenyek

Források

További információk
 

UCI World Tour